Comitatul Montgomery, conform originalului din limba engleză, Montgomery County, este numele a optsprezece comitate din diferite state ale Statelor Unite ale Americii.

 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Montgomery, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Montgomery (dezambiguizare)
 Comitatul Montgomery, Tasmania